Denis Thybaud